La Aceituna kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Aceituna, Sinaloa, 
 La Aceituna, Guanajuato, Pénjamo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar